Огненнохвостая тимелия () — вид воробьинообразных птиц, выделяемый в монотипический род огнехвостых тимелий (Myzornis), который орнитологи в настоящее время относят к семейству суторовых. Огненнохвостая тимелия распространена от центральной части Непала на восток до Бутана, северо-востока Индии (Аруначал-Прадеша), севера Мьянмы и юга Китая (юга и юго-востока Сицзана и северо-запада Юньнаня). Длина тела — 13 см, длина крыла — 7 см, длина хвоста — 5 см. Клюв тёмно коричневый. Ноги толстые. Радужная оболочка коричневая.

Примечания 

Монотипические роды птиц
Суторовые
Птицы Азии
Животные, описанные в 1843 году